Coppa dei Paesi Bassi 2018-2019 – torneo di calcio maschile
 Coppa dei Paesi Bassi 2018-2019 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa dei Paesi Bassi 2018-2019 – torneo di pallavolo maschile